Константин Николаевич Игошин (; 22 сентября 1971, Горький) — советский, латвийский и российский футболист, вратарь, тренер. Выступал за сборную Латвии.

Биография

Игровая карьера 
Родился и начинал играть в родном Горьком. В подростковом возрасте переехал в московскую школу ЭШВСМ. По окончании зачислен в московский «Локомотив», в котором, однако, в чемпионате страны так и не сыграл.

В 1990 году дебютировал во 2-й лиге в клубе «Даугава». По итогам года команда перешла в 1-ю лигу, но Игошин остался во 2-й — перешёл в клуб РАФ. В новом клубе провел 3 сезона, играл в независимом чемпионате Латвии по футболу.

Обладатель Кубка Латвии по футболу (в сезоне 1992/1993 в составе РАФ). Был заигран за сборную Латвии по футболу.

В 1995 вернулся в Россию, играл за «Шинник», «Иртыш» (Омск), «Металлург» (Красноярск).

В 2000-х годах играл в составе «Нефтехимика», «Металлурга-Кузбасса», «Амура», «Лады», «Чкаловца». Карьеру завершил в любительском клубе «Мостовик-Локомотив». В 2009 году был в заявке красноярского «Металлурга».

Тренерская карьера 
С 2010 года по 2016 год являлся тренером вратарей клуба «Енисей».

С 2016 года работает детским тренером в спортивной школе «Рассвет».

Семья 
Женат, есть сын и пятеро внуков. Живёт в Красноярске.

Ссылки 
 Константин Игошин: «В жизни все просто, но это надо выстрадать…» (интервью)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Футболисты России
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Университате»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Амур»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Чкаловец»